Пыркаваам  — топоним (тип: потамоним) в России.

Чукотский автономный округ 
 Пыркаваам — гора, севернее г. Кычимлен, в левобережье р. Кычимленваам, координаты 65°48' с. ш. 174°42' з. д., код ГКГН 560852.
 Пыркаваам — река, правый приток р. Куйвирыннэтвеем, координаты 67°01' с. ш. 171°31' в. д., код ГКГН 157130.
 Пыркаваам — река, левый приток р. Ионивеем, координаты 65°58' с. ш. 174°60' з. д., код ГКГН 600073.
 Пыркаваам — река, левый приток р. Травка, координаты 64°30' с. ш. 168°09' в. д., код ГКГН 790645.

См. также 
 Пыркавеем — река, впадает в лаг. Гэтлянгэн Мечигменского залив Берингова моря, координаты 65°12' с. ш. 172°27' з. д., код ГКГН 765202.